Bunkier-Wisła w Toruniu – niemiecki schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej, obecnie muzeum interaktywne w Toruniu.

Lokalizacja 
Schron znajduje się w centrum miasta, za murami Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Bulwar Filadelfijski 10, pod skwerem im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, w sąsiedztwie hotelu Bulwar, dawnej Gazowni Miejskiej i Bramy Klasztornej.

Charakterystyka schronu 

Schron przeciwlotniczy znajdujący się 3 m pod ziemią do użytku oddano 11 października 1943 roku (. Powstał on prawdopodobnie dla pracowników portu rzecznego na Wiśle, bądź gazowni i mógł pomieścić ok. 100 osób. Schron zbudowano z lanego betonu (ściany, część stropu) i prefabrykatów (strop nad prostymi odcinkami korytarza). Wyposażony był w grawitacyjny układ wentylacji z trzema nadciśnieniowymi zaworami jednokierunkowymi, energia elektryczna potrzebna do jego oświetlenia dostarczana była z zewnątrz.
 
Schron składa się z dwóch przedsionków z drzwiami gazoszczelnymi, zygzakowato ułożonego korytarza (4 odcinki pod kątem prostym po ok. 11 metrów), wyjścia ewakuacyjnego z szybem i wnęki o wymiarach 1,5 m × 2 m, służącej jako pomieszczenie gospodarcze.

Schron zabezpieczał przed odłamkami i falą uderzeniową, natomiast nie zabezpieczał przed atakiem chemicznym.

Do zwiedzania przystosowano go wiosną 2015 roku. Pokazy interaktywne (symulacja nalotu bombowego) odbywają się co ok. 20 min. Muzeum oferuje również grę miejską, której fabuła odbywa się w czasach II wojny światowej.

Gospodarzem muzeum jest Dom Legend Toruńskich.

Godziny otwarcia 
Muzeum czynne jest codziennie od godziny 10.00 do 18.00.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia schronu

Muzea w Toruniu
Muzea fortyfikacji w Polsce
Muzea wojskowe w Polsce
Muzea historyczne w Polsce